inercja: Bezwładność
 Inercja statku
 Człon inercyjny (automatyka)
 inercja: Bierność, Bezwład
 Inercja myślenia zobacz: Myślenie
 Inercja gospodarki

Zobacz też 
 Układ inercjalny